Rankin kan syfta på:

Geografiska namn
Rankin Inlet – en ort i Nunavut i Kanada
Rankin, Pennsylvania
Rankin, Texas
Rankin County

Personer med namnet Rankin
Chris Rankin
Ian Rankin
Jeremiah Eames Rankin
John Rankin Rogers
Judy Rankin
S. Rankin Drew

Se även